Суфий Хазиевич Суфья́нов  (29 декабря 1914 года — 24 января 1999 года) — командир стрелковой роты 79-го гвардейского стрелкового полка (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-й гвардейский стрелковый корпус, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография

Ранние годы 
Суфьянов Суфий Хазиевич родился 29 декабря 1914 года в деревне Айгай-Мурсаляй ныне Кугарчинского района Башкирии. Башкир.
Образование незаконченное высшее. Член ВКП(б) с 1943 года.

Работал в колхозе. В 1936—1938 годах служил в армии. В 1939—1942 годах — председатель Октябрьского сельсовета Кугарчинского района.

В январе 1942 года призван в РККА Кугарчинским райвоенкоматом.

На фронте Великой Отечественной войны 
В действующей армии с апреля 1942 года.

Командир стрелковой роты 79-го гвардейского стрелкового полка (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант С. X. Суфьянов в числе первых форсировал реку Неман в районе города Алитус (Литва).

Подвиг 
«…25.06.44 г. в бою за д. Селище тов. Суфьянов своей ротой нанёс удар во фланг обороняющейся группировки немцев и стремительным ударом поставил их под угрозу окружения. Гитлеровцы вынуждены были отойти с большими для них потерями, — оставив на поле боя 50 убитых солдат и офицеров и большое количество вооружения и военной техники. В бою было захвачено и доставлено в штаб 17 немецких солдат и офицеров.

14.07.44 г. полк получил приказ форсировать р. Неман. Рота тов. Суфьянова первой форсировала реку. Под ураганным огнём противника тов. Суфьянов переправил роту на левый берег р. Неман и захватил там плацдарм, чем обеспечил успешную переправу всего полка».

Звание Героя Советского Союза Суфьянову Суфий Хазиевичу присвоено 24 марта 1945 года.

После войны 
С 1946 года капитан Суфьянов С. Х. — в запасе. Вернулся на родину — в Башкирию. Работал председателем Октябрьского сельсовета Кугарчинского района, председателем колхоза имени Свердлова.

Скончался 24 января 1999 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 орден Красного Знамени;
 орден Александра Невского;
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Трудового Красного Знамени;
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945);
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965);
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
 юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «За взятие Кёнигсберга» (9 июня 1945).

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 На могиле Героя установлен надгробный памятник.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 6. Советы нар. хозяйства. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2010. − 544 с. — ISBN 978-5-88185-071-5.
 
 
 Подвиги их — бессмертны. — Уфа: Китап, 2000.

Ссылки 

Командиры рот в Великой Отечественной войне